Audru může být:

 Audru – městečko v jihozápadním Estonsku
 Audru (obec) – samosprávná obec, zahrnující městečko Audru a několik okolních vesnic
 Audru (řeka) – řeka protékající městečkem Audru